

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Chrząstowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom 
 Chrząstowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica 
 Chrząstowice – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Chrząstowice

Zobacz też 
 Chrząstowo, Chrząstów, Chrząstówek